Маргалит Рут Џиленхол (; 16. новембар 1977) је америчка глумица и филмска продуценткиња.

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{Waterland}- || Меги Рут 
|-
| 1993. || || -{A Dangerous Woman}- || Патси 
|-
| 1996. || || -{Shattered Mind}- || -{Clothes clerk}-
|-
| rowspan="2"| 1998. || || -{Homegrown}- || Кристина 
|-
| || -{The Patron Saint of Liars}- || Лореин Томас
|-
| 1999. || || -{Resurrection}- || Мери 
|-
| rowspan="2"| 2000. || || -{The Photographer}- || Мира 
|-
| || -{Cecil B. DeMented}- || Рејвен 
|-
| rowspan="2"| 2001. || || -{Riding in Cars with Boys}- || Амилија Форестер 
|-
| Дони Дарко || -{Donnie Darko}- || Елизабет Дарко 
|-
| rowspan="4"| 2002. || Исповест опасног ума || -{Confessions of a Dangerous Mind}- || Деби 
|-
| Адаптација || -{Adaptation}- || Каролајн Канингам
|-
| 40 дана и 40 ноћи || -{40 Days and 40 Nights}- || Сем 
|-
| Секретарица || -{Secretary}- || Ли Холовеј
|-
| rowspan="2"| 2003. || Осмех Мона Лизе || -{Mona Lisa Smile}- || Џизел Леви 
|-
| || -{Casa de los babys}- || Џенифер
|-
| rowspan="2"| 2004. || || -{Criminal}- || Валери
|-
| || -{Strip Search}- || Линда Сајкс 
|-
| rowspan="2"| 2005. || || -{The Great New Wonderful}- || Ем
|-
| || -{Happy Endings}- || Џуд 
|-
| rowspan="6"| 2006. || || -{Stranger than Fiction}- || Ана Паскал
|-
| || -{Trust the Man}- || Илејн 
|-
| || -{Sherrybaby}- || Шери Свонсон
|-
| Париз, с љубављу || -{Paris, je t'aime}- || Лиз 
|-
| || -{World Trade Center}- || Алисон Химено
|-
| || -{Monster House}- || Елизабет „Зи“ 
|-
| rowspan="1"| 2008. || Мрачни Витез || -{The Dark Knight}- || Рејчел Доз
|-
| rowspan="1"| 2010. || Дадиља Макфи и велики прасак || -{Nanny McPhee and the Big Bang}- || Изабел Грин
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Америчке глумице
Биографије живих особа